І́тон () — прізвище англійського походження.

Відомі носії прізвища:
 Алва Оґастус Ітон (; 1865—1908) — американський ботанік, спеціаліст по папоротеподібних рослинах.
 Амос Ітон (; 1776—1842) — американський ботанік, міколог, зоолог, природознавець (натураліст), хімік, геолог, мінералог, педагог та адвокат.
 Воррен Ітон (; 1891—1966) — американський піонер авіації.
 Даніел Кейді Ітон (; 1834—1895) — американський ботанік.
 Ендрю Ітон (; 1959) — британський продюсер і режисер.
 Ештон Ітон (; 1988) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (2012, 2016).
 Кортні Ітон (; 1996) — австралійська акторка та модель.
 Марк Ітон (; 1957) — американський професійний баскетболіст.
 Марк Ітон (; 1977) — американський хокеїст.
 Мері Ітон (; 1901—1948) — американська театральна акторка, співачка і танцівниця 1910-1920-х років.
 Сайрус Ітон (; 1883—1979) — канадець за походженням, американський інвестиційний банкір, бізнесмен і меценат.